Sainte Valérie peut désigner plusieurs saintes chrétiennes :

 Valérie de Limoges, vierge et martyre de Limoges fêtée le 9 décembre ;
 Valérie de Milan () et Vital de Ravenne, époux martyrs fêtés le 28 avril ;
 Valérie de Césarée de Palestine, martyre fêtée le 7 juin ;
 Valérie de Honnecourt, vierge fêtée le 8 octobre ;
 Valérie de Montréal.

Notes et références 

Homonymie de saints chrétiens